Ushakov es un apellido ruso perteneciente a una antigua familia noble. Puede referirse a:

Personalidades 

Gueorgui Ushakov (1901-1963), explorador soviético.
Fiódor Ushakov (1744-1817), almirante ruso.
Simon Ushakov (1626-1686), artista gráfico ruso.
Andréi Ivánovich Ushakov (1672-1747), político ruso.
Alexandr Ushakov, (n. 1948) deportista de biatlón soviético.
Irina Ushakova, (n. 1954) deportista de esgrima soviética.

Otros 

Orden de Ushakov, condecoración de la Unión Soviética.
(3010) Ushakov, asteroide.
Medalla de Ushakov, condecoración soviética.